Longview kan henvise til:

Stednavne 
 Longview (Alberta) – landsby i Southern Alberta, Canada

USA 
 Longview (Illinois) – landsby i Champaign County, Illinois
 Longview (Texas) – by i Gregg og Harrison County, Texas
 Longview (Washington) – by i Cowlitz County, Washington
 Long View (North Carolina) – mindre by i Burke og Catawba County, North Carolina

Musik 
 Longview (amerikansk band) – amerikansk supergruppe
 Longview (britisk band) – britisk indie rock-band
 "Longview" (sang), af Green Day fra albummet Dookie